

Patronymes 
Iermolov, Ermolov, Yermolov (masculin ; ) ou Iermolova, Ermolova, Yermolova (féminin ; ), quelquefois francisé en Yermoloff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Iermolov (1754-1835), général d'Empire russe
 Alexeï Petrovitch Iermolov (1777-1861), général d'Empire russe
 Alexeï Sergueïevitch Iermolov (1847-1917), homme politique russe
 Maria Iermolova (1853-1928), actrice de théâtre russe
 Michel Yermoloff (1794-1870), général et homme de lettres russe

Autrex 

 , astéroïde.

Patronyme russe